Зос Киа (англ. Zos Kia Cultus) — созданный английским художником и оккультистом Остином Османом Спейром магический культ.

Культ Зос Киа концентрируется на осознании своей персональной вселенной и влиянии на неё посвящённых магов. В то же время он имеет очень индивидуальный и личный характер. Зос, по Спейру, является сферой тела, рассматриваемой как нечто целостное. Киа рассматривается как Я (и соответственно Бог), что себя проецирует в окружающий мир. При этом Киа (Я), с точки зрения Спейра, является глазом, вечным наблюдателем. В своей «Книге удовольствий» Спейр даёт руководящее определения для Киа: Абсолютная свобода, чьё «быть свободным» достаточно сильно, чтобы стать окружающей Реальностью, и тем не менее оставаться свободным в любое мгновение…Чем меньше будет сказано про Киа, тем меньше останется скрыто. Согласно Спейру, Зос Киа является единственным вероучением, которое действует без ограничений и в то же время не является религией.

Техника постижения Зос Киа стремится к тому, чтобы сфера Киа (Себя) всё более расширялась, что должно вызывать у индивидуума состояние космического экстаза, в результате которого сдерживающие границы между индивидуумом и Вселенной рушатся. Магическая методика, разработанная для этого Слейдом, содержит элементы сигиллизма, сексуальной магии, некромантии и анимизма, а также разработанные этим оккультистом оригинальные магические техники.

Основы учения о Зос Киа О. О. Спейр разработал в период между 1920 и 1927 годами и изложил в ряде своих книг. В 1946 он знакомится с английским оккультистом Кеннетом Грантом, который убедил Спейра основать магический культ Зос Киа и написать о нём сочинение «Волшебная книга Зос».

Хотя культ Зос Киа никогда не имел большого количества последователей, он тем не менее оказал большое влияние на развитие западного оккультизма в целом и Магию Хаоса в особенности.

Литература Зос Киа 
Все перечисленные ниже книги написаны Остином Спейром.
 Земной Ад (англ. Earth Inferno), 1905 год.
 Книга Сатиров (англ. Book Of Satyrs), 1907 год.
 Книга Удовольствия (англ. Book Of Pleasure), 1913 год.
 Фокус Жизни (англ. Focus Of Life), 1921 год.
 Новый Рай (англ. New Eden), 1922 год.
 Анафема Зос (англ. Anathema Of Zos), 1927 год.

Произведения, опубликованные после смерти автора 
 От Ада к Зос (англ. From The Inferno To Zos), 1996 год.
 Книга Безобразного Экстаза (англ. The Book of Ugly Ecstasy), 1996 год.
 Зос Говорит (англ. Zos Speaks), 1999 год.
 Долина Страха (англ. The Valley of Fear), 2008 год.
 Бесценная Вера (англ. Dearest Vera), 2010 год.

Зос Киа в искусстве 
 Философия культа Зос Киа широко используется польской Блэк-дэт-метал группой Behemoth. Один из альбомов коллектива, выпущенный в 2002 году, так и называется: Zos Kia Cultus.
 В 1980-х годах существовала группа Zos Kia (впоследствии Coil), исполняющая музыку в стилях Ritual и Industrial. В наши дни группа официально не существует.

Оккультизм
Магия Хаоса